Half Back, Halfback oder Half-Back steht für:
 Im American Football den hinteren der beiden Runningbacks
 Im Rugby Union die beiden Halbfeldspieler, siehe Positionen im Rugby Union
 Im Rugby League der Scrum-half, siehe Positionen im Rugby League#Hintermannschaft (backs)
 Im Fußball, hauptsächlich in der Schweiz oder für heute veraltete Spielsysteme, defensiv ausgerichtete Mittelfeldspieler oder auch Außenläufer (Fußball)